Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (quarti di finale)
 Mats Wilander (campione)
 John McEnroe (finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Jonas Svensson (semifinali)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Anders Järryd (semifinali)
 Amos Mansdorf (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1987